Een spoedeisende medische dienst (SEMD) is een regionale locatie voor alle basis spoedeisende hulp in de avond-, nacht- en het weekenduren (ANW).

De SEMD integreert de huisartsenpost, de eenvoudige basisspoedzorg op de SEH, de acute thuiszorg, de crisis geestelijke gezondheidszorg en de ambulancezorg van één regio. De SEMD is daarmee verantwoordelijk voor alle eerstelijns spoedeisende zorg in de regio. Triage-, behandel- en verwijsfuncties van alle aanbieders van acute zorg worden zoveel mogelijk ondergebracht in één organisatorische eenheid. Alle aangesloten zorgaanbieders hebben gezamenlijk de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.

Zie ook 
 spoedeisende hulp
 huisartsenpost
 Acute interne geneeskunde

Geneeskundige hulpdienst